Vishniac ist der Familienname von:

 Ethan T. Vishniac (Ethan Tecumseh Vishniac), US-amerikanischer Astrophysiker
 Roman Vishniac (1897–1990), US-amerikanischer Biologe und Pionier der Wissenschaftsfotografie
 Wolf V. Vishniac (Wolf Vladimir Vishniac, 1922–1973), US-amerikanischer Mikrobiologe

Sonstiges:

 Vishniac (Krater), ein Krater auf dem Mars
 Vishniac Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika